Polskie Towarzystwo Heraldyczne 
 Polskie Towarzystwo Historyczne 
 Polskie Towarzystwo Higieniczne
 Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
 Parathormon (hormon)
 Protest the Hero
 Montaż przewlekany